Peczenik ist der Familienname folgender Personen:

Aleksander Peczenik (1937–2005), schwedisch-polnischer Rechtsphilosoph
Anna Peczenik (1911–1944), österreichische Kommunistin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus